O BK Barons  é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Riga, Letônia que disputa atualmente a Liga Letã e a Liga Báltica.

Palmares  
 Liga Letã: 2 (2008, 2010)
 FIBA EuroCup: 1 (2008)

Jogadores Notáveis 
  Kaspars Bērziņš
  Armands Šķēle
  Kristaps Valters
  Ernests Kalve
  Gatis Jahovičs
  Giedrius Gustas
  Dainius Adomaitis
  Dovydas Redikas
  Mikki Jackson
  Kebu Stewart
  Demetrius Alexander
  Dontell Jefferson
  Tyler Cain
  Jamar Anthony Diggs

Clubes esportivos fundados em 2001
Clubes de basquetebol da Letônia